The Bound Feed the Gagged – pierwszy longplay metalcore'owego zespołu Walls of Jericho.

Lista utworów 
 "Playing Soldier Again" – 2:09
 "Home is Where the Heart Is" – 2:39
 "Changing Times" – 1:05
 "Unwanted Resistance" – 1:54
 "Misanthropy" – 2:22
 "Beneath the Exterior" – 1:45
 "Full Disclosure" – 2:09
 "Family Values" – 2:44
 "Why Father" – 2:02
 "Angel" – 2:05
 "Inevitable Repercussions" – 1:36

Przypisy 

Albumy Walls of Jericho
Albumy muzyczne wydane w roku 1999